Уно (гра)
 Уно Сосуке — прем'єр-міністр Японії в 1989—1990 роках.

Див. також 
 УНО (значення)